Bestgen ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrike Bestgen (* 1960), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Willy Bestgen (Orchesterleiter) (1914–1976), Schweizer Komponist und Orchesterleiter
 Willy Bestgen (Schiedsrichter) (1935–2015), deutscher Basketballschiedsrichter

Siehe auch
 Villa Bestgen in Köln